Aceasta este o listă a statelor după lungimea coastei, în kilometri, bazată pe datele din 2005 ale CIA World Factbook.  

 Lungime
State, Lungimea coastei
Lista statelor